Sinner ("peccatore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Sinner – film del 2007 diretto da Marc Benardout

Musica 
Sinner – gruppo musicale tedesco
Sinner – album dei Drowning Pool del 2001
Sinner – singolo dei Drowning Pool del 2001
Sinner – album di Dave Evans del 2004
Sinner – album di Joan Jett del 2006

Persone 
Jannik Sinner (2001) – tennista italiano
Martin Sinner (1968) – tennista tedesco
Mat Sinner (1963) – bassista, cantante e compositore tedesco

Altro 
SS-16 Sinner – missile balistico intercontinentale
Alack Sinner – personaggio di fumetti